Golk ist der Name folgender Orte:

 Golk (Diera-Zehren), Ortsteil der Gemeinde Diera-Zehren, Landkreis Meißen, Sachsen
 Golk (Gemeinde Steindorf), Ortschaft der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen, Kärnten